«Телерадіокур'єр» — український журнал.
 Телерадіокур'єр (ЗАТ) — українське підприємство у сфері медій та виставкової діяльності.